

Монтерей-Парк — місто, штат Каліфорнія
 Монтерей-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Мексико